Rattel bezeichnet

 Georg Rattel (1882–1950), deutscher Kommunalpolitiker
 Rattel (Einheit), ein indisches Gewichtsmaß